Клочков (Клочкова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Клочков, Алексей Андреевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Клочков, Андрей Ильич (?—1938) — старший майор милиции.
 Клочков, Богдан Сергеевич (род. 1997) — казахстанский хоккеист.
 Клочков, Валентин Вениаминович (1929—1996) — советский и российский правовед, криминалист и криминолог. 
 
 
 Клочков, Владислав Васильевич (род. 1978) — российский и белорусский хоккеист, тренер.
 
 Клочков, Дмитрий Петрович — советский государственный и политический деятель.
 Клочков, Евгений Викторович (1978—1999) — Герой России.
 Клочков, Иван Фролович (1923—2010) — Герой Советского Союза.
 Клочков, Игорь Евгеньевич — советский и российский государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы.
 
 Клочков, Сергей Александрович (род. 1979) — российский писатель-фантаст.
 Клочков, Степан Николаевич (1869—1918) — член III Государственной думы от Вологодской губернии.
 
 Клочков, Яков Тимофеевич (1905—1943) — Герой Советского Союза.



Населённые пункты 
 Клочков — хутор, Ахтубинский район Астраханской области России.
 Клочков — село, Черниговский район, Черниговская область, Украина.

Разное 
 Клочков мост
 Клочков переулок

См. также 
 
 Клочковка — село, Глуховский район, Сумская область, Украина.